Greg Scott, född 3 juni 1988 i Victoria, British Columbia, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Brynäs IF i SHL.

Scott spelade som junior i Seattle Thunderbirds i Western Hockey League. Den 4 juli 2008 skrev Scott ett treårigt entry-level–kontrakt med Toronto Maple Leafs. Under hela kontraktstiden spelade Scott i Maple Leafs AHL-lag Toronto Marlies.

Efter summeringen av säsongen 2012/2013 med Marlies skrev Scott den 29 maj 2013, som blivande free agent, på ett ettårskontrakt med Brynäs IF i Svenska hockeyligan. Den 27 maj 2014 förlängde Scott kontraktet med Brynäs med ytterligare två säsonger.

Spelarstatistik

Referenser

Externa länkar 
 
 

Kanadensiska ishockeyspelare
Födda 1988
Personer från Victoria, British Columbia
Spelare i Toronto Marlies
Spelare i Brynäs IF
Levande personer
Män
Spelare i Seattle Thunderbirds